Röhrensee steht für:

 Röhrensee (Amt Wachsenburg), ein Ortsteil der Gemeinde Amt Wachsenburg in Thüringen
 Röhrensee (Geiselwind), ein Gemeindeteil des Marktes Geiselwind in Bayern
 Röhrensee (Bayreuth), ein Teich in Bayreuth in Bayern
 Christian Röhrensee (1641–1706), deutscher Politikwissenschaftler